Chianti Colli Senesi – vino a DOCG prodotto nella Regione Toscana in provincia di Siena
 Colli Senesi – sotto-zona di produzione del vino Chianti
 Crete Senesi – zona a sud-est della città di Siena

Persone 
 Giovanna Senesi – politica italiana
 Luigi Senesi – pittore e incisore italiano
 Marcos Senesi – calciatore argentino
 Marina Senesi – attrice teatrale, autrice e performer italiana 
 Stefano Senesi – pianista, compositore e produttore discografico italiano
 Vauro Senesi – noto solo come Vauro, vignettista, editore, personaggio televisivo e attore italiano